Ка́рисилла (), ранее Но́винки () и Ка́рисела () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Полода.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года деревня входила в состав волости Микитамяэ уезда Пылвамаа.

География 
Расположена в 35 километрах к северо-востоку от уездного центра — города Выру. Высота над уровнем моря — 43 метра. Через деревню течёт ручей Карисилла (в письменных источниках 1855 года — ручей Новинской).

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 62 человека, из них 61 (98,4 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Карисилла по данным Департамента статистики:

По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 2 сентября 2020 года в деревне было зарегистрировано 57 жителей.

История 
В письменных источниках 1563 года упоминается деревня Новинки, 1585 года — Новинка, 1750 года — Новинки, ~1790 года — Навинка, 1855–1859 годов — Новинокъ, 1885 года — Karisilla, 1904 года — Karisilla, Новинки, 1922 года — Novinki, 1923 года — Karisela, Novikna.

В XVI-XVII веках деревня принадлежала Псково-Печерскому монастырю.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Новинокъ.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Карисилла* были объединены деревни Плуитса (Pluitsa) и Рысна-Мытса (Rõsna-Mõtsa).

В деревне активно действует некоммерческое объединение «Сельское общество Карисилла» (Karisilla külaselts) и есть сельский театр.

* Примечание: эстонские топонимы, оканчивающиеся на -а, не склоняются  и не имеют женского рода (исключение — Нарва).

Происхождение топонима 
Начало топонима может происходить от личного имени Кари (сокращенное от «Макар») или от добавочного имени Кариновъ. Логично также объяснить происхождение начала названия деревни как слово «кари» () — «стадо». Русский топоним Новинки происходит, возможно, от слова «новый» («новая деревня»). В старорусском языке слово  «новина» означало «первое зерно в году», «первый сбор нового урожая». В России есть несколько деревень Новинки.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету